Lubuk Gedang (Lubuk Pinang), een plaats in Indonesië
Lubuk Gedang (Lais), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing